SLC6A18 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 628 амінокислот, а молекулярна маса — 70 897.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт амінокислот, симпортний транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки